Ryan Jackson peut désigner :
 Ryan Jackson (1971-), ancien joueur américain de baseball ;
 Ryan Jackson (1988-), joueur américain de baseball.